Velle (België): Belgisch gehucht in de Oost-Vlaamse gemeente Temse
 Velle (Rogaland): plaats in de Noorse provincie Rogaland
 Velle (Trøndelag): plaats in Noorse provincie Trøndelag